La Lietuvos krepšinio lyga 2018-2019 è stata la 26ª edizione del massimo campionato lituano di pallacanestro maschile.

Regular season

Playoff

Tabellone

Squadra vincitrice

Collegamenti esterni
 

Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019
2018-2019